Kasuku peut désigner :
 Kasuku, une commune de la ville de Kindu au Congo-Kinshasa
 lac Kasuku, un lac de la province de Maniema, au sud-ouest de Kindu au Congo-Kinshasa
 Kasuku, une rivière affluent du fleuve Congo au Congo-Kinshasa